CKS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto INTERNATIONAL / BRASILIA, Carajas / Maraba (PA), Brasile